Gruschewka ist ein russischer Ortsname:

in Russland:
 [Gruschewka], nicht mehr existenter Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Seeben, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 [Gruschewka], nicht mehr existenter Ort im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Kalkeim, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Gruschewka (Kaliningrad, Gussew), nicht mehr existenter Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad (Wilkoschen, 1938–1945 Wolfseck, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Gruschewka (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (Groß Perbangen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Gruschewka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Sommerfeld, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 [Gruschewka], nicht mehr existenter Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (Schenkendorf, Kreis Labiau, Ostpreußen)

in Weißrussland:
 Gruschewka (Homel), Siedlung im Rajon Dobrusch, Oblast Homel

Gruschewka ist ein russischer Flussname:
 Gruschewka (Tuslow), linker Nebenfluss des Tuslow in der Oblast Rostow

Siehe auch:
 Hruschiwka, ukrainische Bezeichnung